Ramot (: רָמוֹת, doslova „výšiny“) může být:

 Ramot (Golanské výšiny) – mošav na Golanských výšinách
 Ramot (Jeruzalém) – jeruzalémská čtvrť
 Ramot Me'ir – mošav v centrálním Izraeli
 Ramot Menaše – kibuc v severním Izraeli
 Ramot Naftali – mošav v severním Izraeli
 Ramot ha-Šavim – vesnice v centrálním Izraeli